La ville de Smolensk fut plusieurs fois assiégée au cours de l'histoire 
  
 
 
 
 
 
 Siège de Smolensk (1654)

Voir aussi 
 Bataille de Smolensk